Cayambe – kanton w Ekwadorze, w prowincji Pichincha
 Cayambe – miasto w Ekwadorze, w prowincji Pichincha
 Cayambe – wulkan w Ekwadorze, w prowincji Pichincha